Республиканская Футбольная Группа «А» 1981/1982 () — 58-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com
 Чемпионат Болгарии на bulgarian-football.com

1981/1982
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1981 году
Спорт в Болгарии в 1982 году